Oppenheimer je příjmení, mezi jehož nositele patří:

 David Oppenheimer (1664–1736) – pražský vrchní rabín, zemský rabín
 Franz Oppenheimer (1864–1943) – německý sociolog a politický ekonom
 Hilel Oppenheimer (1899–1971) – izraelský botanik
 Ludwig Oppenheimer (1843–1909) – rakouský politik
 Max Oppenheimer (1885–1954) – rakouský malíř a grafik
 Robert Oppenheimer (1904–1967) – americký teoretický fyzik a vůdčí osobnost projektu Manhattan
 Thomas Oppenheimer (* 1988) – německý lední hokejista

Související články 
 Oppenheim

Židovská příjmení